Marcin Michalski – filolog
 Marcin Michalski – koszykarz